HEF est un sigle qui peut désigner :
 HEF Groupe (où HEF signifie hydromécanique et frottements), une entreprise française du secteur de l'ingénierie des surfaces ;
 Hispana Esperanto-Federacio (en français, Fédération espagnole d'espéranto), une association espagnole de promotion de la langue internationale espéranto ;
 Human-Etisk Forbund, une association humaniste norvégienne.

Voir aussi 
 Hef.